

Sigle 
 Lunar Module – modulo lunare del programma Apollo
 Loggia Massonica

Codici 
 LM – codice vettore IATA di Livingston (azienda)
 LM – codice ISO 3166-2:IE della contea di Leitrim (Repubblica d'Irlanda)
 LM – codice ISO 3166-2:LA di Louang Namtha (Laos)
 LM – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Limbaži (Lettonia)

Economia 
 Curva LM (Liquidity preference/Money supply) – rappresentazione del settore monetario nel modello IS-LM

Informatica
 LM Hash –  Hash usata dalla Microsoft

Mineralogia 
 Lm – abbreviazione di limonite

Unità di misura 
 lm – simbolo del lumen

Altro 
 LM – 950 nel sistema di numerazione romano
 LM – targa automobilistica di Limburg-Weilburg (Germania)
 LM – acronimo di "licenza media"
 LM – acronimo di "laurea magistrale"

Note